Vida je lahko:
 Vida, ime
 Lepa Vida, delo
 Vida, Gradačac (Bosna in Hercegovina)